Ruta Provincial 27 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 27, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 27, ruta provincial de La Pampa, Argentina.
Ruta Provincial 27, ruta provincial de Misiones, Argentina.